Křenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Křenice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Křenice, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň